

Persone 
 Christian Magnus Falsen – giurista e storico norvegese
 Enevold de Falsen – giurista, poeta e attore norvegese
 Johan Collett Falsen – politico norvegese
 Mimi Falsen – pittrice norvegese